Termenul „Castro” se poate referi la:
 latină castrum „fortăreață“

Denumiri geografice

Localități

Vezi și 
Castru (dezambiguizare)
Fidel Castro